NGC 4137 (другие обозначения — UGC 7135, MCG 7-25-33, ZWG 215.36, VV 454, PGC 38619) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Гончих Псов. Открыта Эдуардом Стефаном в 1881 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4137
Гончие Псы (созвездие)